Hanna hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas
 Hanna (Alberta), pueblo de la provincia de Alberta en Canadá;
 Pardes Hanna-Karkur, consejo local en Israel;

En Estados Unidos
 Hanna (Indiana), lugar designado por el censo;
 Hanna (Wyoming), pueblo;
 Hanna (Oklahoma), pueblo;
 Hanna City (Illinois), villa;
 Municipio de Hanna (condado de LaPorte, Indiana)
 Municipio de Hanna (condado de Henry, Illinois)

Personas
 Hanna (cantante), seudónimo de la cantante española Ana Isabel Iglesias Ferrer.
 Hanna B. Margońska, botánica polaca.
 Hanna Barysevich, supercentenaria bielorrusa.
 Hanna Damásio, médico neuróloga portuguesa.
 Hanna Fenichel, importante teórica política estadounidense;
 Hanna Gabriel, boxeadora costarricense.
 Hanna Gronkiewicz-Waltz, política polaca.
 Hanna Hall, actriz estadounidense.
 Hanna Hilton, actriz porno estadounidense.
 Hanna Maria Resvoll-Holmsen, botánica noruega.
 Hanna Pakarinen, cantante finesa.
 Hanna Reitsch, piloto alemana.
 Hanna Schwarz, mezzosoprano alemana.
 Hanna Schygulla, actriz y cantante alemana.
 Hanna Segal, psicoanalista y psiquiatra británica.
 Hanna Solf, política y miembro de la resistencia antinazi alemana.
 Hanna Suchocka, política polaca.
 Hanna Thompson, esgrimista estadounidense.
 Hanna Verboom, actriz holandesa.
 Hanna-Maria Seppälä, nadadora finesa.
 Kathleen Hanna, cantante, escritora y activista estadounidense.
 William Hanna, dibujante estadounidense, cofundador de los estudios Hanna-Barbera.
 Arthur Dion Hanna, gobernador general de Bahamas

Naturaleza
 Lago Hanna, masa de agua dulce en Pakistán;
 Huracán Hanna (2008), ciclón tropical;

Cine
 Hanna (película), de 2011;
 Hanna (serie de televisión) de 2022;
 Vincent Hanna, personaje ficticio de la película Heat;
 Hanna-Barbera, estudio de animación estadounidense;